Naselja u BiH:
 Turalići (Kladanj, BiH)
 Turalići (Kakanj, BiH)   
 Turalići (Novi Travnik, BiH) 
 Turalići (Olovo, BiH)
 Turalići (Vlasenica, BiH)